Groove steht für:

 Groove (Musik), musikalischer Begriff
 Groove (Zeitschrift), deutsches Musikmagazin
 Groove Music, Musikstreamingdienst von Microsoft
 Groove Networks, US-amerikanischer Softwarehersteller
 Microsoft Groove, Software für Kollaborations-Anwendung

Personen:
 Christopher Groove, Künstlername von Christoph Trücher (20. Jh.), österreichischer DJ
 Euge Groove (Steven Eugene Grove; * 1962), US-amerikanischer Smooth Jazz-Saxophonist
 Marga Groove-Markovic (1920–2002), Neusser Künstlerin

Siehe auch: